Капланецкий сельсовет () — административная единица на территории Березинского района Минской области Белоруссии.

История 
28 мая 2013 года в состав сельсовета вошла территория упразднённого Селибского сельсовета

Состав 
Капланецкий сельсовет включает 47 населённых пунктов:
 Августово — деревня.
 Барсучина — деревня.
 Березница — деревня.
 Бродец — агрогородок.
 Васильевка — деревня.
 Воловница — деревня.
 Восход — деревня.
 Вязькутин-1 — деревня.
 Вязькутин-2 — деревня.
 Голынка — деревня.
 Гореничи — деревня.
 Гурещина — деревня.
 Долголесье — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Жалино — деревня.
 Засвятица — деревня.
 Зорька — деревня.
 Ильинка — деревня.
 Каменный Борок — деревня.
 Капланцы — деревня.
 Колос — деревня.
 Косовка — агрогородок.
 Крапивня — деревня.
 Красное — деревня.
 Красный Бор — деревня.
 Красный Пахарь — деревня.
 Красный Угол — деревня.
 Лучной Мост — деревня.
 Людвиково — деревня.
 Маёвка — деревня.
 Матевичи — деревня.
 Местино — деревня.
 Мирославка — деревня.
 Мостище — деревня.
 Налазы — деревня.
 Новое Житьё — деревня.
 Осово — деревня.
 Островки — деревня.
 Оступ — деревня.
 Отвага — деревня.
 Плисичино — деревня.
 Подкамень — деревня.
 Путьково — деревня.
 Руденка — деревня.
 Селиба — агрогородок.
 Старый Койтин — деревня.
 Улесье — деревня.

Примечания 

Сельсоветы Березинского района